Col Fenêtre de Champorcher o semplicemente Fenêtre de Champorcher (tra la valle di Champorcher e la valle di Cogne)
Col de Fenêtre o Col Fenêtre (1.673 m s.l.m.) tra la bassa valle del Lys (comune di Perloz) e la valle centrale (comune di Arnad), su cui si trova il sito di interesse comunitario (codice SIC: IT1205110) a tutela della stazione di Paeonia officinalis subsp. officinalis
Col Fenêtre du Tsan, tra la Valtournenche (comune di Torgnon) e la val di Bionaz
Col Fenêtre de Ferret, tra la valle del Gran San Bernardo e l'alta Val Ferret svizzera
Col Fenêtre nel Parco del Mont Avic, attraversato dall'antica mulattiera reale della Riserva di caccia reale e oggi l'Alta via della Val d'Aosta n. 2
Col Fenêtre tra la Val di Rhêmes e la Valgrisenche.